Reis, verplaatsen van personen

Personen:
 António dos Reis Rodrigues (1918-2009), een Portugees bisschop
 Jonathan Reis (1989), een Braziliaans voetballer
 Philipp Reis (1834-1874), een Duits natuurkundige en uitvinder
 Ricardo Reis (1888-1935), een heteroniem van de Portugese dichter Fernando Pessoa
 Piri Re'is  (ca. 1467-1554), een Ottomaans zeevaarder, navigator en cartograaf
 Turgut Reis (1485-1565), een Ottomaans zeevaarder